Вільша́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вільшанська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вільшанська вулиця — вулиця в місті Лубни Полтавської області.
 Вільшанська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Вільшанська вулиця — вулиця в місті Чистякове Донецької області.
 Вільшанська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці